Bernard Berenson (1865-1959), historien américain de l'art ;
 Berry Berenson (1948-2001), photographe et actrice américaine ;
 Gordon Berenson (né en 1939), joueur de hockey canadien ;
 Marisa Berenson (née en 1947), actrice américaine ;
 Mary Berenson (1864-1945), historienne de l'art américaine ;
 Zvi Berenson (1907-2001), juge et homme politique israélien.

Patronyme juif

en:Berenson